Heiloo (oude benaming: Heilo), een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Heilo (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk